Příjmení Jadrný nosí více významných osobností:

 Jaroslav Jadrný (1883–???) – český inženýr, podnikatel a básník
 Josef Jadrný (* 1957) – český stavař a politik
 Rozina Jadrná-Pokorná (1924–1988) – česká rozhlasová redaktorka, dýžejka a exilová pracovnice